Melgarejo ist der Name folgender Personen:

 Bernardino Caballero Melgarejo (1839–1912), paraguayischer General und Politiker
 Gabino Miranda Melgarejo (* 1960), peruanischer römisch-katholischer Bischof
 Guillermo Rodríguez-Melgarejo (1943–2021), argentinischer Geistlicher, Bischof von San Martín
 José Mariano Melgarejo (1820–1871), bolivianischer Politiker, 19. Präsident Boliviens (28. Dezember 1864 – 15. Januar 1871)
 Juan González Melgarejo (1743–1753) peruanischer römisch-katholischer Bischof
 Lorenzo Melgarejo (* 1990), paraguayischer Fußballspieler

Melgarejo ist die Bezeichnung einer Region in Bolivien, siehe Región Melgarejo